Middle of the road – format radiofonico
 Middle of the Road – gruppo musicale scozzese
 Middle of the Road – singolo dei Pretenders del 1983

Pagine correlate 
MOR